Ren’ai steht für:
 Ren’ai (Keelung), Stadtbezirk auf Taiwan
 Ren’ai (Nantou), Landgemeinde auf Taiwan

 Ren’ai-Simulation, ein aus Japan stammendes Computerspiel-Genre